

Hoofdbetekenis 

 mutant: organisme met een genetische afwijking die niet uit de afstammingslijn komt

Fictie 
In fictie kan mutant de hoofdbetekenis hebben, maar het woord kan ook duiden op een wezen met eigenschappen van meerdere levensvormen en soms van robots. Dit motief komt veel voor in fantasy.
mutant (fictie): 
Teenage Mutant Ninja Turtles, mediafranchise met stripverhalen, tekenfilms, speelfilms, televisieseries en computerspellen
Tokka en Rahzar, gemuteerde superschurken, tegenstanders van de Teenage Mutant Ninja Turtles
Brotherhood of Mutants, team van superschurken
Mutant Penguins, videospel voor het platform Atari Jaguar uit 1996
Acción mutante, Spaanse film uit 1993 van Álex de la Iglesia, met gehandicapten die zichzelf als mutanten zien
New Mutants, twee superheldenteams van Marvel Comics
Metal Mutant, singleplayer computerspel van Silmarils uit 1991
X-Men: Mutant Academy, videospel voor Sony PlayStation uit 2000
X-Men: Mutant Academy 2, videospel voor Sony PlayStation uit 2001
X-Men: Mutant Apocalypse, computerspel uit 1994 van Capcom voor Super Nintendo
The Mutant Virus, videospel voor Nintendo uit 1992
Mutanten in Power Rangers: Time Force, personages in de tv-serie Power Rangers
Sunspot, superheld bij Marvel Comics
Magneto, personage uit de strips van Marvel Comics
X-Men: Evolution televisieserie uit Amerika met mutanten
Rogue (Marvel Comics), vrouwelijke superheld bij Marvel Comics
Apocalypse (Marvel), zeer machtige superschurk uit de strips van Marvel Comics